Il doppio del torneo di tennis Montreal WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Robert Maud e Ken Rosewall 6-1, 4-6, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montreal WCT 1972